Konikowo kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen: 

 Konikowo (Groot-Polen)
 Konikowo (Ermland-Mazurië)
 Konikowo (West-Pommeren)